

Ссылки 
Международный олимпийский комитет - Санкт Мориц 1928 - Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 1928
Итоги зимних Олимпийских игр